La famille de Montholon est une ancienne famille noble française, originaire de l'Autunois.

Personnalité 
 François de Montholon (v. 1480-1543), premier président du Parlement de Paris, Garde des sceaux de France en 1542.
 François II de Montholon (v. 1529-1590), Garde des sceaux de France en 1588.
 Nicolas de Montholon (1736-1809), premier président au parlement de Metz (1765), puis au parlement de Normandie (1775), député de la Seine au Corps législatif en 1808.
 Louis Désiré de Montholon-Sémonville baron de Montholon-Sémonville et de l'Empire ( - Montmartre (aujourd'hui  de Paris) ✝  - Paris),(),  de Montholon-Sémonville (),  et d'Umbriano del Precetto et  et de  in Terrina (, titré par le pape Pie IX), officier de la Légion d'honneur, chevalier de Malte (1837),
 Charles-Tristan de Montholon (1783-1853), frère du précédent, militaire français, compagnon de Napoléon à Sainte-Hélène.
 Albine de Montholon, son épouse ;
  Hélène Napoleone Bonaparte de Montholon-Sémonville (1816 – 1907), fille de Charles-Tristan de Montholon et Albine de Montholon conçue lors de l'exil de Napoléon Bonaparte à Sainte-Hélène.
 Charles François Frédéric de Montholon-Sémonville (1814-1886), fils du précédent, diplomate et sénateur du Second Empire en 1870.
 Tristan de Montholon (1843 - 1899), diplomate, fils de Charles-Tristan de Montholon avec sa maîtresse puis seconde femme (1848), Caroline Jane O'Hara.

Toponyme 
Nicolas de Montholon a donné son nom aux :
 Square Montholon à Paris ().
 Rue de Montholon à Paris ().

Montholon est un nom de lieu notamment porté par :
 Montholon, commune nouvelle française de l'Yonne, à partir du .

Notes et références

Voir aussi 

 Armorial des familles de Bourgogne

Montholon